Just (Radiohead) - single van Radiohead
 JUST - Belgische voormalige zender
 Johann August Just - Duits componist
 Meir Just - Nederlandse opperrabbijn